Michelstetten steht für:

 Michelstetten (Gemeinde Asparn an der Zaya), ein Dorf und Katastralgemeinde der niederösterreichischen Marktgemeinde Asparn an der Zaya
 deutscher Name einer Ortschaft in der ehemaligen Krain, siehe Cerklje na Gorenjskem

Siehe auch:
 Kloster Michelstetten, ehemaliges Dominikanerinnenkloster in der Krain